Cheliplana är ett släkte av plattmaskar. Cheliplana ingår i familjen Karkinorhynchidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Cheliplana